Lusche steht für:

 Lusche (Kartenspiel), Spielkarte ohne Zählwert
 Lusche, niederdeutsch für Pfütze
 Lusche, deutscher Name von Luže, Ort im Okres Chrudim, Tschechien

Lusche  ist der Familienname folgender Personen:
 Ulrich Lusche (* 1968), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Morgen, ihr Luschen! Der Ausbilder-Schmidt-Film, deutscher Film von Mike Eschmann (2008)
 Lusch